Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1927 war ein Tenniswettbewerb in London.

Es siegten Frank Hunter und Bill Tilden.

Halbfinale, Finale

Quelle 
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 169.

Herrendoppel
1927